Коцик — ковдра з будь-якої тканини або однобічний килим з ворсу.
 Коцик — українське прізвище.
 Коцик Роман Іванович (1895—1970) — український інженер, агроном-дослідник, громадсько-політичний діяч української діаспори США.

Примітки